Villanubla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanubla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Villanubla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar